DeVillers est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (né en 1966), administrateur amnéricain de l'Ohio
, auteure américaine 
Paul DeVillers (né en 1946), homme politique canadien en Ontario

Voir aussi

Homonymie de patronyme